Ulisses (Odyseusz, Odys) – postać z mitologii greckiej
 Ulisses – powieść Jamesa Joyce’a
 Ulisses – wiersz Alfreda Tennysona
 Ulisses 31 – serial animowany
 Ulisses – polska grupa muzyczna
 Ulisses – robot mobilny
 Ulisses – włoski film z 1954 w reżyserii Maria Cameriniego z Kirkiem Douglasem w roli głównej, na podstawie Homera
 Ulisses – amerykański film z 1967 w reżyserii Josepha Stricka, na podstawie Joyce’a
 Ulisses – chilijski film z 2011 w reżyserii Oscara Godoya